Korshøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Korshøj (Blenstrup Sogn) – et areal i Blenstrup Sogn
 Korshøj (Daugård Sogn) – en bebyggelse i Daugård Sogn
 Korshøj (Hald Sogn) – et areal i Hald Sogn
 Korshøj (Skjoldborg Sogn) – et areal i Skjoldborg Sogn
 Korshøj (Særslev Sogn) – en bebyggelse i Særslev Sogn